Kohei Usui (Yokohama, 16 de julho de 1979) é um futebolista profissional japônes, defensor, milita no Shonan Bellmare.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Shonan Bellmare